Marovato – comune del distretto di Ambanja, Madagascar
Marovato – comune del distretto di Andapa, Madagascar
Marovato – comune del distretto di Andilamena, Madagascar
Marovato – comune del distretto di Boriziny, Madagascar
Marovato – comune del distretto di Tsihombe, Madagascar
Marovato Befeno – comune del Madagascar